Ärans orden kan avse:

 Ärans orden (Sovjetunionen), en sovjetisk dekoration utdelad 1988-1994
 Ärans orden (Armenien)
 Ärans orden (Vitryssland)
 Ärans orden (Kazakstan)
 Ärans orden (Moldavien)
 Ärans orden (Transnistrien)
 Äransorden (Tunisien)
 Ärans orden (Ryssland), instiftad 1994 efter Sovjetunionens upplösning
 Ärans orden (Grekland), en orden som ersatte den avskaffade Georg I:s orden 1975